Kerry steht für:
 County Kerry, Grafschaft (County) im Südwesten der Republik Irland
 Flughafen Kerry im irischen County Kerry
 Ring of Kerry, Panoramaküstenstraße im irischen County Kerry
 Kerry Group, irischer Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Tralee, County Kerry
 Kerry Group Irish Fiction Award, irischer Literaturpreis
 Kerry Logistics Network, Logistikkonzern
 Kerry (Powys), Ort und Community in Wales
 Kerry (Vorname), männlicher oder weiblicher Vorname
 Ch-23, sowjetische Lenkwaffe, (Nato: AS-7 Kerry)

Kerry ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Kerry (* 1994), australischer Eiskunstläufer
 Christine Kerry (1889–1978), österreichische Malerin
 John Kerry (* 1943), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), Außenminister
 Margaret Kerry (* 1929), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin, Synchronsprecherin und Radiomoderatorin
 Mark Kerry (* 1959), australischer Schwimmer
 Norman Kerry (1894–1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Kerry (1913–1981), österreichischer Schauspieler
 Richard Kerry, US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Kerri
 Kery
 Carry